Зелёная Дубрава — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёная Дубрава — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Зелёная Дубрава — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Зелёная Дубрава — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Зелёная Дубрава — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Зелёная Дубрава — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Зелёная Дубрава — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Зелёная Дубрава — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Зелёная Дубрава — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Зелёная Дубрава — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Зелёная Дубрава — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

См. также 
 Зелёная Дуброва